Sankt Josef är en kommun i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Deutschlandsberg och förbundslandet Steiermark, i den östra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Wien. Antalet invånare är .

Källor

Externa länkar

Indelningar i Steiermark